Никола́й Ива́нович Жу́рин: Журин, Николай Иванович (1841—1891) — русский горный инженер, начальник Алтайского горного округа (1883—1891).
 Журин, Николай Иванович (1908—1996) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь Актюбинского обкома КП Казахстана (1964—1972).